GGM steht für:
 Gabelsberger-Gymnasium Mainburg
 Gdańska Galeria Miejska (Danziger Städtische Galerie)
 Geographi Graeci Minores, Sammelwerk antiker griechischer Geographen
 Geologischer Garten Münzenberg
 Gmeinder, deutscher Getriebe- und Eisenbahnhersteller
 Gondelbahn Grindelwald–Männlichen, Schweiz
 Gordon-Growth-Modell, Finanzmodell zur Berechnung des Wertes einer Investition
 Grotefend-Gymnasium Münden
 Kakamega Airport (IATA-Code), Flugplatz von Kakamega, Kenia

ggm steht für:
 Gugu Mini (ehem. ISO-639-3-Code), eine der Pama-Nyunga-Sprachen

Abkürzung